Bizalom (Doverije), 1976-os finn-szovjet film, rendezői Edvin Laine, Viktor Tregubovics
 Bizalom, 1980-os magyar film, rendezte Szabó István
 Bizalom (The Trust), 2016-os amerikai film, rendezői Alex Brewer és Benjamin Brewer
 Bizalom (Trust), angol-amerikai tévésorozat (2018), rendezte Simon Beaufoy